Eintracht Leipzig steht für:
 FC Eintracht Leipzig, ehemaliger Fußballclub aus Leipzig,
 SV Eintracht Leipzig-Süd, Sportverein aus Leipzig